57-я бригада:
 57-я мотострелковая Уманская Краснознамённая ордена Кутузова бригада — формирование РККА
 57-я стрелковая Краснознамённая бригада — формирование РККА
 57-я гвардейская танковая Нежинская ордена Кутузова бригада — формирование РККА
 57-я танковая бригада — формирование РККА
 57-я отдельная гвардейская мотострелковая Красноградская Краснознамённая, ордена Суворова бригада — формирование ВС РФ
 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко — формирование ВСУ
 57-я инженерно-сапёрная Гомельская бригада